Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Virginia Ruzici 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Joanne Russell (semifinali)
 Betsy Nagelsen /  Virginia Ruzici (finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)

 Alycia Moulton /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Leslie Allen /  Rosie Casals (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Andrea Jaeger /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1983